Koen of Coen is een in Nederland en Vlaanderen regelmatig voorkomende jongensnaam. Het is een verkorte vorm van Koenraad, dat uit het Germaans afkomstig is. Koen betekent dapper, moedig en onverslaanbaar en is verwant aan het woord kunnen. Koen betekent dus 'wie iets kan' of 'wie bekwaam is'.

Koen of Coen kwam in de Lage Landen al voor in de middeleeuwen en bleef door de tijd heen een gebruikelijke naam. 

In Duitsland is de naam nog meer gebruikt geweest en heette iedereen 'Konrad' of 'Kunz'. Vandaar het spreekwoord 'Hinz und Kunz', wat vertaald kan worden als 'Jan, Piet en Klaas'.

Bekende naamgenoten 
Met een C:
 Coen Flink, Nederlands acteur
 Coen de Koning, Nederlands schaatser
 Coen Moulijn, voormalig Nederlands voetballer
 Coen Stork, Nederlands diplomaat
 Coen Swijnenberg, Nederlandse radio-dj
 Coen van Vrijberghe de Coningh, Nederlands acteur

Met een K:
 Koen Aurousseau, Belgische rechter
 Koen Buyse, Belgisch zanger en gitarist van de band Zornik
 Koen Crucke, Belgisch zanger en acteur
 Koen Daerden, Belgisch voetballer
 Koen De Bouw, Belgisch acteur
 Koen Fillet, Belgisch radiopresentator
 Koen Verhoeff, Nederlands sportverslaggever
 Koen Verweij, Nederlands schaatser
 Koen Wauters, Belgisch zanger bij de groep Clouseau, presentator en acteur

jongensnaam